Manzon ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Manzon (1917–2015), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:

 Wadim Arkadjewitsch Manson (* 1994), russischer Fußballspieler